Судьин — фамилия. Известные персоналии:
 Судьин, Александр Сергеевич — депутат сената парламента Казахстана IV—V созывов.
 Судьин, Владимир Николаевич — советский и украинский театральный деятель.
 Судьин, Сергей Корнилович (1894—1938) — советский политический и государственный деятель.